A 2010-es alpesisí-világkupa – férfi kombináció végeredménye.

Végeredmény

Források 
 FIS: Alpine World Cup 2010 men's combined standings

2010-es alpesisí-világkupa